Hürner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ludwig Hürner (1778–1849), Schweizer Politiker und Richter; von 1828 bis 1837 Regierungsrat des Kantons Aargau
 Ulanenrittmeister G. L. Hürner, gründete 1809 die Hürner-Brauerei in Ansbach
 Peter Hürner (1940–1991), deutscher Politiker (FDP)